Charles d'Ollone (1865-1918), poète, romancier, auteur dramatique et musicien français.
 Henri d'Ollone (1868-1945), militaire et explorateur français.
 Max d'Ollone (1875-1959),  chef d'orchestre, compositeur et musicographe français.
 Patrice d'Ollone (1947) pianiste et compositeur français.